Sougé pode se referir a:
 Sougé (Indre)
 Sougé (Loir-et-Cher)

Desambiguações de topônimos